Schuyler County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Schuyler County (Illinois)
 Schuyler County (Missouri)
 Schuyler County (New York)